Anacostia (rivier), een rivier die door de Amerikaanse staat Maryland en de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. stroomt
 Anacostia (wijk), een wijk van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. 
 Anacostia (metrostation), een metrostation in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. 
 Anacostia (televisieserie), Amerikaanse televisieserie dat begon in 2009 
 Anacostia Museum, een museum van het Smithsonian Institution
 980 Anacostia, een planetoïde
 Anacostia, een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten (Pyralidae)